Friedrich August III. steht für folgende Personen:
 Friedrich August III. (1750–1827), letzter Kurfürst von Sachsen und dessen erster König, siehe Friedrich August I. (Sachsen)
 Friedrich August III. (Sachsen) (1865–1932), letzter König von Sachsen